Каблуков (Каблукова) — русская фамилия.

Известные носители 
 

 Каблуков, Виктор Агапиевич (1926—2000) — украинский и советский учёный-железнодорожноик, изобретатель; ректор Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта.
 Каблуков, Владимир Иванович (1781—1848) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Каблуков, Иван Алексеевич (1857—1942) — русский физико-химик.
 Каблуков, Илья Андреевич (род. 1988) — российский хоккеист. 
 Каблуков, Николай Алексеевич (1849—1919) — русский экономист, статистик, доктор наук, профессор.
 Каблуков, Платон Иванович (1779—1835) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Каблуков, Сергей Платонович (1881—1919) — секретарь Религиозно-философского общества в Петербурге, мемуарист.

Составные фамилии 
 Горбунова-Каблукова, Минна Карловна (1840—1931) — советская писательница и общественная деятельница.

См. также